Benjamin je lahko:
 Benjamin (osebno ime)
 Benjamin (priimek)
 benjamin (rastlina)